Николай Васильевич Балкашин:
 Балкашин, Николай Васильевич (?—1856) — капитан-лейтенант флота, Георгиевский кавалер.
 Балкашин, Николай Васильевич (1805—1859) — оренбургский гражданский губернатор